Hendrik van Castilië (1230-1303)
Hendrik I van Castilië (1203–1217), koning van Castilië van (1214–1217)
Hendrik II van Castilië (1333–1379), koning van Castilië van (1369–1379)
Hendrik III van Castilië (1379–1406), koning van Castilië van (1390–1406)
Hendrik IV van Castilië (1425–1474), koning van Castilië van (1454–1474)